L'Adieu aux armes est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Adieu aux armes, roman de l'Américain Ernest Hemingway, publié en 1929 ;
 L'Adieu aux armes, film américain réalisé par Frank Borzage, sorti en 1932 ;
 L'Adieu aux armes, film américain réalisé par Charles Vidor, sorti en 1957.